Томов, Александр
 Томов, Алексей Николаевич